Příjmení Harrington nese více různých osobností:

 Emily Harrington (* 1986) – americká sportovní lezkyně
 Illtyd Harrington (1931–2015) – velšský politik
 John Harrington (* 1957) – americký hokejový útočník
 Honor Harringtonová – fiktivní postava z knih spisovatele Davida Webera